Palazuelos ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Palazuelos Manso, spanischer Ökonom
 Diego Portales Palazuelos (1793–1837), chilenischer Innenminister
 Jorge Palazuelos (* 1949), mexikanischer Badmintonspieler
 Roberto Palazuelos (* 1967), mexikanischer Schauspieler
 Rubén Palazuelos (* 1983), spanischer Fußballspieler